Флојд има више значења:
 Округ Флојд (Џорџија)
 Округ Флојд (Ајова)
 Округ Флојд (Вирџинија)
 Округ Флојд (Индијана)
 Округ Флојд (Кентаки)
 Округ Флојд (Тексас)
 Флојд (Ајова)
 Флојд (Вирџинија)
 Флојд (Нови Мексико)